Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tamer El Sawy e Nuno Marques che hanno battuto in finale Dinu Pescariu e Davide Sanguinetti 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Hendrik Jan Davids (quarti di finale)

 Brent Haygarth /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 David Roditi /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1997